Juventus pode referir-se a:

 Juventus Football Club - clube de futebol da Itália
 Clube Atlético Juventus - clube de futebol de São Paulo
 Atlético Clube Juventus - clube de futebol do Acre
 Clube Atlético Juventus (Seara) - clube de futebol de Santa Catarina
 Grêmio Esportivo Juventus - clube de futebol de Santa Catarina
 Associação Atlética Juventus Minasnovense - clube de futebol de Minas Gerais
 Juventus Futebol Clube - clube de futebol do Rio de Janeiro
 Juventus Esporte Clube - extinto clube de futebol de Amapá
 Sociedade Educação Física Juventus - extinto clube de futebol de Curitiba
 Centro Esportivo Juventus - clube de futebol do Ceará

Desambiguações de clubes